Moira kan syfta på:

 Moira - ödesgudinnor i den grekiska mytologin
 Moira (djur) - en sjöborreart

Geografi

Australien 

 Moira Shire, Victoria,

Italien 

 Moira, Italien, ort, Sicilien, Messina,

Storbritannien 

 Moira, Nordirland, ort, 
 Moira, England, ort, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar